Bisher wurden bei 29 Sommer-Universiaden insgesamt 13.114 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 105 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC beim Medaillenspiegel für eine einzelne Universiade verwendet wird.

Derzeitige Mannschaften angetreten als

Weblinks 
 Website der FISU ()

 Ewiger
Universiade, Sommer